Camille Chevalier peut désigner :
 Camille Chevalier (1899-1942), résistant français, compagnon de la Libération ;
 Camille Chevalier (née en 1993), golfeuse française.